Sturt ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sturt (1795–1869), britischer Kapitän und Entdecker
 Henry Cecil Sturt (1863–1946), englischer Philosoph

Siehe auch:

 Sturts Steinige Wüste